Флинн Джеймс Робинсон (; 28 апреля 1941 года, Элджин, штат Иллинойс — 23 мая 2013 года, Лос-Анджелес, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Учился в Вайомингском университете, в 1965 году был выбран на драфте НБА под 15-м номером командой «Цинциннати Роялз», однако выступать за неё стал только в следующем году. Позже выступал за команды «Чикаго Буллз», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Балтимор Буллетс», «Сан-Диего Конкистадорс» (АБА) и «Индиана Уизардс» (AABA). Всего в НБА провёл 7 сезонов. В сезоне 1971/1972 годов Робинсон стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс». Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1970). Всего за карьеру в НБА сыграл 494 игры, в которых набрал 7147 очков (в среднем 14,5 за игру), сделал 1294 подбора и 1516 передач.

Предпоследний сезон своей профессиональной карьеры Робинсон провёл в АБА, выступая за команду «Сан-Диего Конкистадорс», за которую сыграл 49 игр, в которых набрал 430 очков (в среднем 8,8 за игру), сделал 78 подборов, 112 передач, 23 перехвата и 2 блок-шота.

Смерть 
Флинн Робинсон умер 23 мая 2013 года в Лос-Анджелесе от множественной миеломы. Ему было 72 года, у него остались жена, Нэнси Питтс-Робинсон, четыре брата и две сестры.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Lakers mourn the death of Flynn Robinson

Баскетболисты США
Игроки «Цинциннати Роялз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Сан-Диего Конкистадорс»
Игроки «Вайоминг Ковбойз» (баскетбол)
Умершие от миеломной болезни